Oborovo je lahko:
 Oborovo Bistransko (Hrvaška)
 Oborovo (Hrvaška)